Calippe ou Callippe est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Callippe de Syracuse, élève de Platon et tyran de Syracuse () ;
 Callippe de Cyzique, élève d'Aristote, astronome grec.